

Codici 
 RUH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di King Khalid di Riad, Arabia Saudita
 ruh – codice ISO 639-3 della lingua ruga

Geografia 
 Ruh – antico nome tedesco di Ruu, frazione di Jõelähtme (Estonia)
 Ruh – quartiere di Waldbröl (Germania)

Altro 
 Ruh – termine arabo per anima